Эсперанс — аэропорт, расположенный в графстве Эсперанс, Западная Австралия, в 23 километрах к северу от города Эсперанс, недалеко от маленького города . Аэропорт находится на высоте 143 метра над уровнем моря.

Авиакомпании и назначения

Авиапроисшествия и несчастные случаи 
 13 мая 1980 года. При выполнении посадки в аэропорту Эсперанс на малой высоте отказал двигатель самолёта Swearingen Metro II авиакомпании Skywest Airlines. Пилот сумел посадить машину на поле близ аэропорта и провести эвакуацию 11 пассажиров прежде, чем лайнер был уничтожен в результате возникшего пожара.

Примечания

Ссылки 
 Аэропорт Эсперанс

Аэропорты Западной Австралии